Citroën C5 er en personbilsmodel fra den franske bilfabrikant Citroën, som i 4 generationer blev produceret fra foråret 2001 til i dag.

Kraftoverførslen fra den tværliggende motor finder på samtlige versioner sted over forakslen. På første generation (type DC/DE) var forhjulene ophængt på tværled og MacPherson-fjederben, og baghjulene på langssvingarme. Affjeringen var elektronisk styret hydropneumatik (Hydractive 3 hhv. Hydractive 3+).

Den i foråret 2008 introducerede 3 modelgeneration af C5 (type RD/TD) var fortil udstyret med dobbelte tværled og bagtil med en flerledsaksel. Undervognen kunne være udstyret med enten Hydractive 3+ eller en konventionel stålfjeder/dæmper-kombination. På platformen, PF3, er også Citroën C6, Peugeot 407 samt Peugeot 508 blevet bygget. Tilsvarende fandt produktionen sted sammen med søstermodellerne på fabrikken i Rennes i Bretagne.

Siden 2017 og frem til 2021 er  Citroën C5 3 udelukkende blevet solgt i Kina. I 2021 blev modellen afløst af Citroën C5 model X, som er 4 generation af C5 modeller.

C5 (type DC/DE, 2001−2008) 

C5 kom på markedet i marts 2001 som femdørs combi coupé, og i slutningen af juni 2001 fulgte stationcarmodellen Break. Modellen afløste Citroën Xantia, som dog blev bygget sideløbende med C5 frem til slutningen af 2001.

Motorprogrammet omfattede 1,8- og 2,0-liters firecylindrede rækkemotorer fra EW-serien med 85 kW (115 hk) hhv. 100 kW (136 hk) samt en 3,0-liters ES V6-motor med 152 kW (207 hk). Der fandtes også en 2,0-litersmotor med direkte indsprøjtning og 103 kW (140 hk), som dog allerede efter to år udgik af modelprogrammet på grund af for lave salgstal. Dieselmotorerne var de allerede fra forgængeren Xantia kendte 2,0-liters HDi-motorer med commonrail-indsprøjtning og 66 kW (90 hk) hhv. 80 kW (109 hk) samt en ny 2,2-liters HDi-motor med 16 ventiler, partikelfilter og 98 kW (133 hk), som allerede gjorde tjeneste i Peugeot 607.

Tekniske data

Facelift 
C5 fik til modelåret 2005 et facelift i august 2004 (typekode: RC hhv. RE), og kunne herefter som ekstraudstyr mod merpris leveres med et elektronisk vognbaneskiftadvarselssystem (AFIL), som fungerer ved, at når bilen kører af kørebanen uden at blinklyset er tændt, advares føreren gennem at førersædet vibrerer i den pågældende side. Bilen havde som standardudstyr ESP, ABS og ASR, og kunne mod merpris også fås med et medstyrende kurvelys. Derudover beskyttede ni airbags personerne i bilen i tilfælde af ulykke (blandt andet en airbag under rattet, som beskyttede førerens knæ og skinneben).

Derudover fik bilen tozonet automatisk klimaanlæg som standardudstyr, og var ligeledes udstyret med affjedringssystemet Hydractive III eller III+.

Tekniske data 

Mod merpris kunne modellen fås med fartpilot, elektrokromatisk bakspejl, medstyrende xenonlygter, AFIL, biltelefon, parkeringshjælp (også visuelt) for og bag, automatgear, læderkabine, elektrisk justerbare forsæder og GPS-navigationssystem.

Sikkerhed 
C5'eren fik ved kollisionstest udført af Euro NCAP med 36 ud af 37 mulige point den på daværende tidspunkt bedste sikkerhed og fik fem stjerner.

Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var C5 i årgangene 2000 til 2007 klassificeret som følger:
 2009: Mindst 20 % sikrere end middelbilen
 2011: Mindst 20 % sikrere end middelbilen
 2013: Mindst 20 % sikrere end middelbilen
 2015: Mindst 20 % sikrere end middelbilen
 2017: Mindst 20 % sikrere end middelbilen

C5 (type RD/TD, 2008−2017) 

Den i september 2007 på Frankfurt Motor Show præsenterede prototype C5 Airscape gav en forsmag på den næste generation af C5. Den som cabriolet udførte prototype gik dog ikke i serieproduktion.

Modellen kom på markedet i maj 2008. Den femdørs combi coupé blev afløst af en firedørs sedan. Stationcarversionen blev bibeholdt, men kom fremover til at hedde C5 Tourer i stedet for C5 Break. Som noget nyt kunne køberen vælge mellem to forskellige affjedringssystemer, både et konventionelt og det for Citroën typiske Hydractive 3+-affjedringssystem.

Facelifts

2010 
I oktober 2010 blev C5 til modelåret 2011 let modificeret.

Såvel Berline som Tourer fik forlygter i LED-design i stedet for de hidtidige glødelamper, og baglygterne fik klare afdækninger. Derudover fik modellen en ny basis-benzinmotor på 1,6 liter med 88 kW (120 hk) samt to nye dieselmotorer på 1,6 liter med 82 kW (112 hk) og 2,2 liter med 150 kW (204 hk).

2012 
I juli 2012 fik C5 til modelåret 2013 endnu et facelift, hvor dobbeltvinklen på bilens front samt på bagenden med rundere former blev tilpasset det aktuelle Citroën-logo.

De til bilen hidtil tilgængelige navigationssystemer, MyWay og NaviDrive3D, blev samtidig afløst af systemet eMyWay som eneste mulige ekstraudstyr.

I april 2014 blev modelprogrammet udvidet med en forhøjet version under navnet C5 CrossTourer. CrossTourer er en udgave af C5 Tourer med optik lignende en offroader, ligesom den ligeledes fra PSA-koncernen stammende Peugeot 508 RXH. Modellen fås med dieselmotorer på 140, 163 og 204 hk.

I sommeren 2015 blev motorprogrammet til modelåret 2016 kraftigt reduceret, så det til sidst kun omfattede dieselmodellen 2,0 BlueHDi i to versioner, med 150 hk og manuelt gear eller 181 hk og automatgear.

I maj 2017 udgik C5-serien af produktion i Europa. En efterfølger kommer på markedet i 2020. Til det kinesiske marked produceres modellen dog fortsat i modificeret form af Dongfeng Motor Corporation i Wuhan.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 2003, 2005, 2007, 2008, 2012 og 2013 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

C05
Store mellemklassebiler
Stationcars
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 2001
Biler fra 2000'erne
Biler fra 2010'erne